Juridisk aktivism kan syfta på:

 Rättslig aktivism  – fysiska eller juridiska personer driver en politisk agenda som parter i en rättegång, bland annat civil olydnad
 Domstolsaktivism – en nedsättande benämning för en domstols bruk at döma efter politiska eller personliga överväganden snarare än efter lag